Gallipoli har flere betydninger:

 Gallipoli (by) – en havneby i det nordvestlige Tyrkiet.
 Gallipoli (halvø) – en ca. 80 km. lang halvø i Tyrkiet.
 Slaget om Gallipoli – et stort slag under 1. verdenskrig på ovenstående halvø.
 Slaget ved Gallipoli 1416
 Gallipoli (film) – en film fra 1981.
 Gallipoli (Italien) - en by i det sydlige Italien.